Àngel López Jiménez (ur. 1955 w Toledo) – hiszpański astronom-amator mieszkający na Majorce. Odkrył samodzielnie 3 planetoidy oraz 55 innych wspólnie z Rafaelem Pacheco.

Bywa czasami mylony z innym hiszpańskim astronomem – Álvaro Lópezem.

Przypisy 

Hiszpańscy astronomowie XX wieku
Hiszpańscy astronomowie XXI wieku
Hiszpańscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Urodzeni w 1955